МНПЗ:
 МНПЗ — Московский нефтеперерабатывающий завод.
 МНПЗ — Мозырский нефтеперерабатывающий завод (город Мозырь, Белоруссия).
 МНПЗ — Марийский нефтеперерабатывающий завод